«Отчим» — фильм 1931 года Григория Ломидзе.
 «Отчим» — фильм 1981 года.
 «Отчим» — американский триллер 1987 года.
 «Отчим 2» — американский триллер, продолжение фильма 1987 года.
 «Отчим 3» — американский триллер, продолжение фильма 1987 года.
 «Отчим» — российская драма 2007 года.
 «Отчим» — американский триллер 2009 года, римейк одноименного фильма 1987 года.